Lochs steht für:

 Lochs (Gericht), ein Gericht der Jüdischen Küche

Lochs ist der Familienname folgender Personen:
 Bert Lochs (* 1966), niederländischer Jazztrompete und Komponist
 Gustav Lochs (1907–1988), österreichischer Mathematiker
 Herbert Lochs (1946–2015), deutsch-österreichischer Mediziner